Havaí — um dos cinquenta estados americanos
Hawaii (1966) — filme estadunidense de George Roy Hill
Hawaii (2013) — filme argentino de Marco Berger
Condado de Hawaii — condado do estado americano do Havaí
Engenheiros do Hawaii — grupo musical brasileiro
Ilha Havai — ilha homónima do arquipélago

Ver também 

 Avaí (desambiguação)

Desambiguações de topônimos